Droga krajowa B62 (Austria) –
 Droga krajowa B62 (Niemcy) –

Zobacz też